

Osoby 
 Arcangelo Corelli – włoski kompozytor baroku
 Giacinto Corelli
 Franco Corelli – włoski śpiewak operowy

Inne 
 Kapitan Corelli – film